Beneke ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Beneke (* 1974), deutsche Kraftsportlerin
 Ferdinand Beneke (1774–1848), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Beneke (1853–1901), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Friedrich Eduard Beneke (1798–1854), deutscher Philosoph
 Friedrich Wilhelm Beneke (1824–1882), deutscher Mediziner
 Jürgen Beneke (* 1972), deutscher Radsportler
 Karsten Beneke (* 1958), deutscher Volkswirt und politischer Beamter
 Lynique Beneke (* 1991), südafrikanische Weitspringerin
 Martin Beneke (* 1966), deutscher Physiker
 Otto Beneke (1812–1891), Hamburger Archivar, Historiker und Schriftsteller
 Paul Beneke († um 1480), deutscher Hanseadmiral
 Peter Beneke (1917–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Ralph Beneke (* 1958), deutscher Sportwissenschaftler, Sportmediziner und Hochschullehrer
 Rudolf Beneke (1861–1946), deutscher Mediziner
 Tex Beneke (1914–2000), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Benecke